Le Championnat du monde masculin de curling 2021 se déroule à Calgary au Canada du 2 au .

Équipes

Premier tour

Programme

Classement

Sessions

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

Session 7

Session 8

Session 9

Session 10

Session 11

Session 12

Session 13

Session 14

Session 15

Session 16

Session 17

Session 18

Session 19

Session 20

Session 21

Session 22

Session 23

Phase finale

Tableau 
Heure locale : UTC−06:00

Quarts de finale

Demi-finales

Troisième place

Finale

Références

Liens externes 
 Site officiel

2021
Curling masculin
Compétition de curling au Canada
Sport au Canada en 2021
Championnat Monde Curling masculin
Championnat du monde à Calgary